ПП-19 «Бизон» — пистолет-пулемёт 19 модели, разработанный в 1993 году В. М. Калашниковым (сыном конструктора М. Т. Калашникова) и Алексеем Драгуновым (сыном Е. Ф. Драгунова) по заказу Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России).

Конструкция 
Оружие было создано на основе конструкции  АКС74У (унификация достигает 60 %), однако автоматика работает за счёт энергии отдачи свободного затвора. Внешней отличительной особенностью этого пистолета-пулемёта является шнековый подствольный магазин ёмкостью до 64 патронов. Дульный срез ствола оснащён компактным пламегасителем с двумя широкими прямоугольными окнами. Ствольная накладка пластмассовая.

С левой стороны ствольной коробки размещена стандартная планка для крепления прицельных приспособлений .

Варианты 

 Бизон-1 — вариант с мушкой от винтовки СВД, секторным прицелом с тремя делениями , рукоятью взведения затвора справа и складным влево прикладом от АКС74У. Пистолетная рукоять — стандартная, от АКС74У (из коричневой пластмассы);
 Бизон-2 — вариант под патроны 9×18 мм, имеет мушку от автомата Калашникова, прицел — секторный с тремя делениями на 50-100-150 метров, рукоять взведения затвора справа и складной влево приклад от АКС74У. Пистолетная рукоять — от автоматов Калашникова „100-й серии“ (из чёрного полиамида). Принят на вооружение МВД России в 1996 году. К 2002 году на „Бизон-2“ устанавливали также складной вверх плечевой упор;
 Бизон-2Б — вариант с глушителем;
 Бизон-2-01 — под патрон 9×19 мм Парабеллум;
 Бизон-2-02 — под патрон 9×17 мм;
 Бизон-2-03 — со встроенным глушителем под патрон 9×18 мм;
 Бизон-2-04 — самозарядный вариант под патрон 9×18 мм;
 Бизон-2-05 — самозарядный вариант под патрон 9×19 мм;
 Бизон-2-06 — самозарядный вариант под патрон 9×17 мм;
 Бизон-2-07 — под патрон 7,62×25 мм ТТ (при использовании коробчатых магазинов на пистолет-пулемёт необходимо установить цевьё); Емкость коробчатого магазина составляла 45 патронов.
 Бизон-3 — вариант с мушкой от автомата Калашникова, с диоптрическим прицелом, складным вверх прикладом и возможностью установки глушителя. Взведение затвора обеспечивает выступ на верхней части ствольной коробки;
 ПП-19-01 «Витязь» — вариант ПП-19 с 30-зарядным секторным магазином под патрон 9×19 мм, разработан в 2004 году. Применяется для вооружения патрульно-постовых служб, ГИБДД, внутриведомственной охраны, и подразделений МВД РФ. Возможна установка глушителя.
С 2008 года серийно выпускается в двух вариантах:
 ПП-19-01 «Витязь» исп.10 — на базе АКС74У, с деревянным цевьём и перекидным прицелом на 100/200 м;
 ПП-19-01 «Витязь-СН» исп.20 — на базе АК-105, с цевьём из чёрного полиамида, секторным прицелом, улучшенной эргономикой (за счёт вынесения предохранителя и рукоятки затвора на левую сторону), и планкой Пикатинни на крышке ствольной коробки;
 Короткоствольное служебное оружие «КСО-1» — опытный образец самозарядной модификации ПП-19 для частных охранных структур под патрон 9×17 мм (с 10-зарядным коробчатым магазином). В качестве служебного оружия не сертифицирован, серийно не выпускался.
 Спортивно-тренировочный карабин IZH 9х19 «Витязь» — самозарядная модификация ПП-19-01 с 10-зарядным магазином, представленная в июле 2010 года на Международной выставке вооружений сухопутных войск («МВСВ-2010», Москва).
 Самозарядный карабин «Сайга-9» — ещё один конверсионный вариант ПП-19-01 «Витязь-СН» с 10-зарядным магазином, представленный в сентябре 2012 года на выставке «Российские охотничье-спортивные товары — 2012» («РОСТ-2012», Ижевск).
 SN9NP - ПП-19 вьетнамского производства со складным прикладом от Galil ACE, демонстрационный образец был впервые представлен заводом Z111 в ноябре 2018 года.
 TR9 «PARADOX» — вариант Сайги-9 исп. 02 под калибр 345ТК со сверловкой «Парадокс», представленный на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в июне 2019 года. После завершения испытаний и сертификации, в июне 2020 года начались его производство и продажа.
 KR-9 — серия гражданских карабинов на базе Витязь-СН производства Kalashnikov USA.
 ППК-20 - субкомпактная модификация ПП-19-01

Страны-эксплуатанты 
  — пистолеты-пулемёты «Бизон» находятся на вооружении ФСБ, спецподразделений МВД России, ФСИН, ФССП, ведомственной охраны и фельдъегерской службы
  — 7 мая 2017 года на военном параде в честь 25-летия ВС РК в г. Астана, парадный расчёт Национальной гвардии прошёл с пистолет-пулемётами в исполнении «Витязь-СН».

Фотографии

См. также 
 ППК-20
 ПП-90М1
 KGP-9
 Список пистолетов-пулемётов

Примечания

Литература и источники 
 9-мм пистолет-пулемёт ПП-19-01, исполнение 10 «Витязь» и исполнение 20 «Витязь-СН». Руководство по эксплуатации ПП-19-01 РЭ — 2006 г.
 В. Шилин. Бизон. // журнал «Ружьё: оружие и амуниция» № 3, 1998, стр.34-39
 Витязь // журнал «Мастер-ружьё», № 2 (95), февраль 2005. стр.72-78
 описание ПП-19 «Бизон-2» на сайте weapons.ucoz.net 
 описание пистолета-пулемёта «Бизон» на сайте weaponplace.ru 
 описание пистолета-пулемёта «Бизон» на сайте world.guns.ru
 

Пистолеты-пулемёты России
Семейство АК
Военная продукция Ижевского машиностроительного завода
Оружие под патрон 9 × 19 мм Парабеллум
Оружие под патрон 9 × 18 мм ПМ
Виктор Калашников
Появились в 1993 году в России